Joan Ainaud de Lasarte, (Sarrià, 1919 - Barcelona, 1995), historiador i crític d'art.
 Josep Maria Ainaud de Lasarte (Barcelona, 1925 - 2012), historiador, promotor cultural, advocat, periodista i polític.